Корнешть ():

 Корнешть (Адемуш, Муреш), Румунія
 Корнешть (Бакеу), Румунія
 Корнешть (Гинчештський район), Молдова
 Корнешть (Гирбеу, Клуж), Румунія
 Корнешть (Горж), Румунія
 Корнешть (Димбовіца), Румунія
 Корнешть (Клуж), Румунія
 Корнешть (Кречунешть, Муреш), Румунія
 Корнешть (Марамуреш), Румунія
 Корнешть (Міхай-Вітязу, Клуж), Румунія
 Корнешть (Тіміш), Румунія
 Корнешть (Унгенський район), Молдова
 Корнешть (Ясси), Румунія
 Корнешть (комуна, Димбовіца), Румунія
 Корнешть (комуна, Клуж), Румунія
 Корнешти (Молдова), також Корнешть

Див. також 
 Корнешти